Geul (rivier), een rivier in België en Nederlands-Limburg
Geul (sleuf), een verdieping waar het water door stroomt
Geule, water bij Oostende
Vaargeul, het bebakende deel van het vaarwater